Гамбела — ряд геооб'ектів в Ефіопії:

 Гамбела — один з дев'яти регіонів Ефіопії, раніше відомий як регіон 12.
 Гамбела — столиця цього регіону.
 Гамбела — національний парк у цьому ж регіоні.